Het PBA seizoen 2001 was het 27e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen duurde van 28 januari 2001 tot en met 16 december 2001 en bestond uit drie afzonderlijke kampioenschappen. De All-Filipino Cup werd gewonnen door de San Miguel Beermen, de Commissioner's Cup door Batang Red Bull Thunder en de Governors Cup door de Sta. Lucia Realtors. 

De PBA Draft van 2001 werd gehouden op 14 januari 2001 en daar werd Willie Miller als eerste gekozen door Red Bull Thunder.

All-Filipino Cup 
De wedstrijden om de All-Filipino Cup van 2001 vonden plaats van 28 januari tot en met 18 mei 2001. In de finale werden de Barangay Ginebra Kings met 4-2 verslagen door de San Miguel Beermen.

Elimininatieronden

Playoffs

Finale

Commissioner's Cup 
De wedstrijden om de Commissioner's Cup van 2001 vonden plaats van 2 juni tot en met 24 augustus 2001. In de finale werden de San Miguel Beermen met 4-2 verslagen door Batang Red Bull.

Eliminatieronden

Playoffs

Finale

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup van 2001 vonden plaats van 18 september tot en met 16 december 2001. In de finale werden de San Miguel Beermen met 4-2 verslagen door de Sta. Lucia Realtors.

Elimininatieronden

Play-offs

Finale

Individuele prijzen

Uitverkiezing beste teams 

Philippine Basketball Association
Basketbal in 2001